Lan-t’ien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lianyuan (häradshuvudort i Kina), Hunan, 
 Lantian (ort), Guizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar